Die Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft von Pacific Oceania ist die Tennisnationalmannschaft von Pacific Oceania, dem die meisten Mitglieder der Oceania Tennis Federation (OTF) angehören. Australien, Guam (seit 2020/21) und Neuseeland stellen eigene Mannschaften, von 1999 bis 2001 stellte auch Fidschi eine eigene Mannschaft. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, bis 2019 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren, in dem die Davis-Cup-Mannschaft von Pacific Oceania startet.

Geschichte 
1995 nahm die Mannschaft erstmals am Fed Cup teil. Die größten Erfolge waren die Aufstiege in die Kontinentalgruppe I 1998, 2000 und 2018.

Teamchefs (unvollständig) 
 Patrice Cotti, 2015–2017
 Gilles De Gouy, seit 2018

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Weblinks 
 

Pacific Oceania
Pacific Oceania